Са́льта () — аргентинський топонім, іспанською дослівно «стрибає», втім це є лише звуковим збігом; етимологія топоніму пов'язана зі словом , що означає «прекрасний». Первинним, очевидно, є назва поселення, і вже потому за ним назва провінції:

 Сальта — провінція на північному заході Аргентини.
 Сальта (, Сьюдад-де-Сальта) — місто на північному заході Аргентини, адміністративний центр провінції Сальта.

Примітки